Smailagića Polje este un oraș din comuna Kolašin, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 937 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 738 de locuitori).

Demografie 
În orașul Smailagića Polje locuiesc 697 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 34,8 de ani (33,3 la bărbați și 36,4 la femei). În localitate sunt 292 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,21.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Kolašin
Orașe din Muntenegru